Unidad 5 puede referirse a las siguientes acepciones:

Chile
 Unidad de negocio 5 de la Red Metropolitana de Movilidad.
 Unidad 5 del TMV.